Eerste divisie (mannenhandbal) 1997/98
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1997/98